Рафае́л Сарки́сович Исраеля́н (Рафаэл Сергеевич Исраэлян) (1908—1973) — советский, армянский , . Народный архитектор СССР (1970). Лауреат Сталинской премии первой степени (1951).

Биография 
Родился а в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия) в семье известного педагога и учёного-языковеда Саркиса Исраэляна.

Окончив Тбилисскую рабочую школу № 72 и техникум (1925), в 1926 году поступил в Тбилисскую академию художеств, откуда с третьего курса перевёлся в Ленинградский институт гражданских инженеров (1929), а в 1932 году продолжил обучение на архитектурном факультете  Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. В 1934 году окончил институт с отличием.

В 1936 году переехал на постоянную работу в Ереван, с которым в дальнейшем связана вся его творческая жизнь. С 1936 по 1941 год работал архитектором в архитектурно-проектной мастерской № 2 при Национальном комитете коммунального хозяйства Армянской ССР. В 1941—1943 годах работал в Комитете охраны исторических памятников Армении старшим научным сотрудником. 

В 1944 году состоялась первая персональная выставка архитектора, которая прошла в Доме архитекторов Армении.

Занял первое место в открытом конкурсе на строительство арки Победы в Ереване.

В 1947—1949 годах работал архитектором-дизайнером в архитектурной мастерской Управления архитектуры при Совете Министров Армянской ССР, в 1951—1973 — главным архитектором «Армпромпроект» Госстроя Армянской ССР.

Проектировал и строил самые разные сооружения — жилые дома, клубы, промышленные и сельские здания и сооружения, парки и монументы. Одновременно занимался прикладными видами искусства: обложки книг, керамика, ювелирные изделия, значки, памятные знаки, экслибрисы и многое другое.

В 1952 году, в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина защитил диссертацию на тему «Мои работы в архитектуре», получил степень кандидата архитектуры.

С 1940 по 1963 год преподавал в Ереванском политехническом институте. С 1947 года — доцент.

Член Союза архитекторов СССР.

В 1950 году был избран депутатом Ереванского городского совета.

Скончался 8 сентября 1973 года в Ереване.

Семья 
Отец, Саркис Акопович Исраелян, родился в Шуше, специалист по армянскому языку и литературе, коллекционер фольклора, вёл активную научную и просветительскую деятельность в различных регионах Арцаха, в Тбилиси (Грузия). Его мать, Мариам Ахназарян, родилась в Нахичевани (ныне Азербайджанская Республика).

В 1934 году женился на Софии Мурадян.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1961)
 Заслуженный архитектор Армянской ССР (1968)
 Народный архитектор СССР (1970)
 Сталинская премия первой степени (1950) — за монумент «И. В. Сталин» в Ереване (1950, совместно со скульптором С. Д. Меркуровым)
 Премия Совета Министров СССР (1973)
 Грамоты Верховного Совета Армянской ССР (1945, 1950, 1961)
 Первое место на II Всесоюзном смотре творчества молодых мастеров архитектуры (1947)

Проекты 
 винные подвалы треста «Арарат» (1937—1963, 1-я совместная работа с Г. Б. Кочаром)
 здание Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» (1938)
 акведук через реку Раздан (1949)
 монумент Победы (1950, со статуей И. Сталина скульптора С. Меркурова) в Ереване
 профилакторий завода имени С. М. Кирова в Арзакане (Армения, 1957)
 монумент «Ваагн» (1965, скульптор А. А. Арутюнян)
 мемориальный комплекс «Сардарапатское сражение» (в Октемберянском районе Армении, 1968)
 Давташенский мост (1970)
 здание Музея (в Октемберянском районе Армении, 1977)

Галерея

Литература 
 Бабаян Л. / Рафаэл Сергеевич Исраэлян // Архитектура СССР. 1968. № 11. С. 69-71
 Большая советская энциклопедия. 3- издание. М., 1977

Примечания

Ссылки 
 Сайт армянского архитектора Рафаела Исраеляна

Члены Союза архитекторов СССР
Преподаватели Национального политехнического университета Армении‎
Авторы памятников и мемориалов